Liboke, un mode de cuisson et une préparation culinaire du bassin du fleuve Congo
 Liboke lya Bangala, un parti politique de la République démocratique du Congo
 Liboke ya Congo est une distribution Linux (Red Hat) en Lingala